L'arrondissement administratif de Thoune, appelé  en allemand, est l'un des dix arrondissements administratifs du canton de Berne en Suisse.

Arrondissement germanophone, il est créé le  en remplacement des deux anciens districts de Thoune et partiellement de celui de Niedersimmental. 

La commune de Thoune est le chef-lieu de l'arrondissement qui compte 31 communes et une population de  au  pour une superficie de .

Liste des communes

Notes et références 

Thoune